Мужская сборная Латвии по кёрлингу — представляет Латвию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Латвии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2011, 2013, 2014 сборная Латвии выступала в дивизионе «А», в 2002—2010, 2012, 2015—2022 в дивизионе «В». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

Ссылки 
 Латвия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Латвии

См. также 
 Женская сборная Латвии по кёрлингу
 Смешанная сборная Латвии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Латвии по кёрлингу
 Сборная Латвии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Латвии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Латвии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Латвии по кёрлингу

Латвия
Кёрлинг в Латвии
Кёрлинг